Touchwood est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, chaîne de montagnes de la Saskatchewan
Touchwood, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
, lac du nord-est de l'Alberta
, lac du nord du Manitoba
Last Mountain-Touchwood, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Autre
Touchwood Pacific Partners, société américaine de production de films 

Homonymie de toponyme